Le Chiffonnier de Paris est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Chiffonnier de Paris, film français d'Émile Chautard (1913)
 Le Chiffonnier de Paris, film français de Serge Nadejdine (1924)
 Le Chiffonnier de Paris, tragédie populaire de Félix Pyat (1847)

Voir aussi